Zeha ist die Verschriftlichung eines gesprochenen Akronyms aus den Initialen C. H. und steht für:

 den Schuhhersteller Zeha (= Carl Häßner) Schuhfabrik Hohenleuben
 den Autor und Regisseur Zeha (= Christoph Henrik) Schröder